Баяндай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Баяндай — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Россия 
 Баяндай — село в Баяндаевском районе Иркутской области.